Константи́н Плато́нов:
 Платонов, Константин Иванович (1877—1969) — советский психиатр и психоневролог.
 Платонов, Константин Константинович (1906—1984) — психолог, доктор наук, профессор.
 Платонов, Константин Петрович (1921—1944) — Герой Советского Союза.